Tres Cruces (deutsch: "drei Kreuze") ist die Bezeichnung für:

 Tres Cruces, Vulkan an der Grenze zwischen Chile und Argentinien
 Tres Cruces (Jujuy), Ortschaft in der Provinz Jujuy, Argentinien
 Quimsa Cruz (auch: Cordillera Tres Cruces), Gebirgszug im Departamento La Paz, Bolivien
 Tres Cruces (Linares), Stadt in der Provinz José María Linares im Departamento Potosí, Bolivien
 Tres Cruces (Santa Cruz), Ortschaft im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Tres Cruces (Cotagaita), Ortschaft im Municipio Cotagaita im Departamento Potosí, Bolivien
 Tres Cruces (Cusco), Bergrücken bei Cusco, Peru
 Tres Cruces (Montevideo), Stadtviertel der Hauptstadt Montevideo, Uruguay